Spatschek ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Spatschek (1910–1988), Lehrer, Autor, Lyriker
 Karl-Heinz Spatschek (* 1943), Physiker
 Wenzel Spatschek, Baumeister